

Мод — місто, штат Оклахома
 Мод — місто, штат Техас